Астрюк () — провансальская и французская фамилия еврейского происхождения (). Известные носители:

 Астрюк га-Леви (XIV—XV века) — испанский талмудист.
 Астрюк де Люнель  (1250 — 1306) — еврейский учёный.
 Астрюк, Александр (1923—2016) — французский кинорежиссёр и актёр, сценарист, теоретик кино.
 Астрюк, Габриэль (1864—1938) — французский журналист и театральный режиссёр.
 Астрюк, Дидье (род. 1946) — французский химик.
 Астрюк, Жан (1684—1766) — французский врач, более известный как один из основателей критического изучения библейского текста.
 Астрюк, Закари (1835—1907) — французский скульптор, художник и искусствовед.
 Астрюк, Луи (1857—1904) — провансальский драматург и писатель, член общества фелибров.
 Астрюк, Эдмон (1878—1977) — французский художник.
 Астрюк, Томас (род. 1975) — французский режиссёр, аниматор, сценарист и раскадровщик.